Юрий Горлис-Горский (настоящее имя Юрий Юрьевич Городянин-Лисовский; , Демидовка, , Полтавская губерния, Российская империя — , , Американская зона оккупации Германии) — украинский писатель, общественный деятель, офицер армии УНР.

Биография 
Отец, по его утверждению, был офицером Русской императорской армии, мать, Людвика Соколовская, происходила из польской шляхты. По его же словам, сам Юрий, окончив реальное училище в Полтаве, поступил добровольцем в Кабардинский полк «Дикой дивизии» в 1915 или 1916 году. Зимой 1917/18 годов добровольно вступил в Кармелюцкий курень армии УНР, через год с небольшим перешёл в конную сотню Богдановского пехотного полка Запорожского корпуса, принял участие в 1-м Зимнем походе, в ходе которого оказался во 2-м сводном Запорожском полку.

Около 10 февраля 1920 года отстал от армии в Холодном Яру и примкнул к повстанцам «петлюровской» ориентации во главе с братьями Василием и Петром Чучупаками, чей штаб располагался в Матронинском монастыре, затем в с. Мельники или на близлежащих хуторах. Служил есаулом 1-го конного куреня полка гайдамаков Холодного Яра, под именем Валентина Семянцева (его товарищ по упомянутой конной сотне) вступил в милицию г. Каменки как их агент, затем, вместе с другими подпольщиками, вынужден был вернуться в Холодный Яр. Использовал псевдоним «Юрко Зализняк».

13 мая 1920 года, после нападения отряда повстанцев во главе с Игнатом Зинкевичем на Новомиргород, в котором он участвовал, попал в большевистский плен. Прошел допросы и пытки в елисаветградской ЧК и Особом отделе 1-й Конной армии. 2 июля бежал с вокзала Елисаветграда во время перевозки пленных (Зинкевича и др.) в Житомир, вернулся к тем же повстанцам, которых, вместо погибших братьев Чучупаков, возглавлял уже Иван Деркач. Участвовал вместе с ними в Александрийском восстании августа-октября 1920 года и последующих боях повстанцев с Красной армией и ЧК. Весной 1921 года прибыл по поручению нового атамана Ивана Петренко в Тарнув, где встретился с генералом-хорунжим Юрком Тютюнником, отклонил предложение последнего вступить в 4-ю Киевскую дивизию армии УНР и вернулся на какое-то время в ряды богдановцев в звании поручика.

Впоследствии стал заниматься подпольной деятельности в Киеве и на Подолье под псевдонимом «Горский». Был арестован советскими властями. После 8 месяцев лишения свободы в Виннице был в декабре 1923 года выпущен на волю. С согласия украинского подполья стал советским агентом, но в 1924 году снова был арестован. Был приговорён к расстрелу, симуляцией психической болезни добился замены приговора на 15 лет заключения. В апреле 1931 года бежал из Херсонской психиатрической больницы, год жил нелегально в СССР, работал на строительстве будущего ГАЗ (все сведения по его утверждению). Весной 1932 года перешёл нелегально советско-польскую границу.

В Польше начал свою карьеру писателя под псевдонимом «Горлис-Горский». Осенью 1932 года опубликовал статью «Холодный Яр», а в журнале Летопись Красной Калины (№ 1-12 1933 год) публикуется уже повесть «Год в Холодном Яру» (), которая потом станет первой частью романа «Холодный Яр». В 1933 году в периодических изданиях появились антисталинский памфлет «Ave, диктатор!» и серия очерков об СССР «Живое лицо красного сфинкса». В 1934 году вышли повесть «Атаман Хмара» о подольском атамане Семене Харченко и первая часть книжного издания «Холодного Яра», значительно дополненная по сравнению с журнальным вариантом. В 1935 году опубликовал воспоминания («Спогади») о 1922—1924 годах (1-я часть: «Во вражеском лагере», 2-я: «В казематах ГПУ»). В том же году вышла книга «Красный чертополох», о нелегальном пребывании в СССР. В 1936 году издал пьесу по повести «Атаман Хмара», в 1937 году — вторую часть «Холодного Яра» и «Тюремные стихи».

«Холодный Яр» в 30-е пользовался популярностью в сельских читальнях «Просвиты» и входил в обязательный круг чтения бойцов УПА. При этом, начиная с 1967 года, «Холодный Яр» издавали только в искажённом виде и лишь в 2014 году появились переиздания авторского текста.

В 1938 году Юрий Городянин-Лисовский перебрался в Карпатскую Украину, где начался его конфликт с бандеровской ОУН, вследствие чего ему пришлось ограничиться ролью учителя в селе Луг. Участвовал в краткосрочном противостоянии с венгерской армией, затем бежал в Румынию и Югославию. Под влиянием слухов о скором начале большой войны решил ехать вместо Канады во Францию, где присоединился к тем кругам эмиграции УНР, что делали ставку на победу союзников в схватке с Третьим Рейхом и СССР. Война давала шанс на воссоздание украинского государства. В январе 1940 года вместе с Александром Шульгиным поехал в Финляндию, где хотел склонить правительство к формированию подразделения из пленных советских украинцев. Финский генштаб дал добро на эту инициативу лишь за три дня до окончания войны. В то же время в парижском журнале «Тризуб» опубликовал очередные воспоминания о пребывании в СССР в 1931—1932 годах: «На аванпостах социализма». После поражения Франции решил переориентироваться на Германию. По непроверенным сведениям, работал на радиостанции, вещавшей по-украински на СССР. В ответ на интервенцию СССР организовал отряд украинцев в помощь Финляндии, отряд пополнялся украинскими эмигрантами и советскими военнопленными.

Весной 1941 года снова ездил в Финляндию, о чём написал две статьи.

Весной 1942 года он прибыл в оккупированный нацистами Ровно. Во время пребывания там опубликовал в оккупационной газете «Волынь» последние известные воспоминания (о пребывании в тюремной больнице в конце 20-х годов) «Их было двенадцать». В июне того же года посетил Холодный Яр. Затем перебрался в Киев, занимался активной коллаборационистской деятельностью, руководил секретной группой абвера, которая выявляла советских подпольщиков..

В конце ноября 1943 года переехал во Львов. В связи с наступлением Красной Армии в направлении Австрии возвратился в Германию, где встретил конец войны. С 1945 года жил с женой Галиной в лагере для перемещённых лиц в Новом Ульме, и организовал там вместе с Иваном Багряным, Борисом Левицким и другими украинскими эмигрантами Украинскую революционно-демократическую партию умеренно-левого толка.

Погиб при неясных обстоятельствах (бытует версия об убийстве агентами НКВД).

Примечания

Ссылки 
 Біографія Юрія Городянина-Лісовського
 Денис Ковальов и Юрий Якуба // Как украинцы воевали за Финляндию с СССР 

Писатели Украины
Персоналии:Армия УНР
Участники Первой мировой войны (Россия)